Amt Löcknitz steht für:

 Amt Löcknitz (Kurmark), ehemaliges kurfürstlich-brandenburgisches Domänenamt
 Amt Löcknitz (Uecker-Randow), ehemaliges Amt im Landkreis Uecker-Randow, Mecklenburg-Vorpommern
 Amt Löcknitz-Penkun, Amt im Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern